

Francja 
 Mühlhausen – niemiecka nazwa miasta Miluza w departamencie Haut-Rhin

Niemcy 
 Mühlhausen – dzielnica Neustadt an der Donau
 Mühlhausen – dzielnica miasta Unna, w Nadrenii Północnej-Westfalii
 Mühlhausen – dzielnica miasta Wiehl, w Nadrenii Północnej-Westfalii
 Mühlhausen – okręg administracyjny Stuttgartu
 Mühlhausen – gmina w Badenii-Wirtembergii, w powiecie Rhein-Neckar 
 Mühlhausen – gmina w Bawarii, w powiecie Erlangen-Höchstadt
 Mühlhausen – gmina w Bawarii, w powiecie Neumarkt in der Oberpfalz
 Mühlhausen/Thüringen – miasto w kraju związkowym Turyngia
 Mühlhausen im Täle – gmina w Badenii-Wirtembergii, w powiecie Göppingen

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Młynary – województwo warmińsko-mazurskie

Rosja 
Dawna nazwa miejscowości:
 Gwardiejskoje – obwód kaliningradzki

Inne 
 Mühlhausen (M 1052)) – okręt niemiecki
 Mühlhausen – stacja kolejowa w Mühlhausen/Thüringen, w kraju związkowym Turyngia, w Niemczech

Zobacz też 
 Mühlhausen-Ehingen